Onroerend erfgoed (monument), een overblijfsel dat van algemeen belang wordt geacht.
Onroerend Erfgoed (agentschap), een agentschap van de Vlaamse overheid.

Zie ook 
Onroerend goed, vastgoed. 
Materieel (cultureel) erfgoed